Elizabeth Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Elizabeth Creek (Georgina River), Nebenfluss des Georgina River im Northern Territory
 Elizabeth Creek (Gregory River), Nebenfluss des Gregory River (Nicholson River) im Northern Territory
 Elizabeth Creek (Gilbert River), Nebenfluss des Gilbert River (Golf von Carpentaria) in Queensland
 Elizabeth Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland